Finland deltog første gang under Sommer-OL 1908 i London, og har siden deltaget i samtlige sommer- og vinterlege. 

Finland har været vært for OL en gang; Sommer-OL 1952 i Helsingfors.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Finlands OL-statistik  på Sports-reference.com

Finland ved sommer-OL
Finland ved vinter-OL
OL